В настоящей статье представлен список мэров Портленда.

На сегодняшний день срок полномочий мэра Портленда составляет четыре года. Выборы мэра проводятся в мае года президентских выборов в США; избранный мэр вступает в должность в январе следующего года.

Примечания 

Портленд (Орегон)
Мэры Портленда